Moospoint ist der Ortsname von

 Moospoint (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Moospoint (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern